GCL steht für:
 CargoLogic Germany, deutsche Frachtfluggesellschaft nach ihrem ICAO-Code
 GCL-Poly Energy Holdings, chinesisches Halbleiterunternehmen
 Gemeinschaft Christlichen Lebens, einer weltweiten Laienorganisation der Jesuiten
 Glutamatcysteinligase, das erste Enzym der Glutathion-Synthese
 GNU Common Lisp, einer Implementierung der Programmiersprache Lisp

GCL steht als Abkürzung für:

 Gulf Coast League, Minor-League-Baseball-Liga in Florida
 Gigatron Control Language, Programmiersprache

GC-L steht für:

 Chrysler GC-L, ein PKW-Modell aus den 1970er Jahren

Abkürzung